Aftab Shivdasani – attore indiano
 Sadhana Shivdasani – attrice indiana